Marguerite de Bretagne est une princesse et par son mariage duchesse de Bretagne née en 1443 et morte le . Elle était la fille aînée du duc François  de Bretagne et de sa seconde épouse, Isabelle d'Écosse, fille du roi Jacques  d'Écosse.

Biographie 

Conformément aux prévisions du traité de Guérande (1365), ni Marguerite ni sa sœur cadette, Marie, ne furent reconnues héritières du duché. François  avait donc pour héritier son frère Pierre de Guingamp. Celui-ci, devenu duc et n'ayant pas d'enfant, pour éviter toute contestation ultérieure, fit épouser sa nièce Marguerite à François d'Étampes, deuxième dans l'ordre de succession, et la cadette Marie au plus grand baron de Bretagne, Jean de Rohan.

Le 13 ou le , au château de l'Hermine, à Vannes, Marguerite épousa donc son cousin François d'Étampes. Le , Marguerite devint duchesse de Bretagne, à la suite de l'accession au trône de son époux. Le couple n'eut qu'un seul enfant : Jean, titré comte de Montfort-l'Amaury, qui ne vécut que du 29 juin au .

Marguerite mourut donc sans descendance, le  à Nantes. Son corps repose dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, dans le tombeau réalisé pour François II et pour sa seconde épouse, Marguerite de Foix.

Généalogie

Ascendance

Voir aussi

Bibliographie 
 Jean-Luc Deuffic, « La «librairie» de la duchesse Marguerite de Bretagne en 1469 », Pecia. Le livre et l'écrit, Volume 7, 2009, p.167-170

Articles connexes 
 Liste des duchesses et ducs consorts bretons
Liste des comtesses et duchesses d’Étampes

Duchesse consort de Bretagne
Maison capétienne de Dreux
Naissance en 1443
Décès en septembre 1469
Décès à Nantes
Comtesse d'Étampes
Princesse de Bretagne
Comtesse de Montfort